Municipio de Inland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Inland (condado de Cedar, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cedar.
 Municipio de Inland (condado de Benzie, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Benzie.
 Municipio de Inland (condado de Clay, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Clay.